Montpellier – miasto we Francji, w regionie Langwedocja-Roussillon
 Montpellier-de-Médillan – miejscowość we Francji, w regionie Poitou-Charentes
 Montpellier – miasto w Kanadzie, w prowincji Quebec

Zobacz też 
 Montpelier